Карибский кубок наций 2005 был 13-м розыгрышем Карибского кубка, чемпионата по футболу среди государств Карибского региона — одной из зон КОНКАКАФ. Финальный турнир проходил на Барбадосе. В нём приняли участие все 30 стран Карибского бассейна (6 из них отказались от участия в ходе турнира). Турнир также выполнял роль отборочного турнира Золотого кубка КОНКАКАФ 2005.

Отборочный турнир 
  (хозяин турнира) получил путёвку в финальный турнир автоматически.

Групповой этап

Группа A 
Квалификационный раунд

  отказался от участия в турнире,  вышли в основной раунд.

Основной раунд

Группа B

Группа C

Квалификационный раунд 
  отказались от участия в турнире,  вышли в основной раунд. Позже  также отказались от участия в турнире, место в основном раунде получила .

Основной раунд 
 Матчи группы должны были быть сыграны на Кубе 6, 8 и 10 октября 2004 года. ,  и  отказались от участия в турнире,  вышла в первый этап. В связи с отсутствием второй команды, вышедшей из этой группы, в первом этапе было сыграно 3 матча вместо четырёх.

Группа D

Квалификационный раунд 
 Матчи  —  должны были состояться 5 и 11 сентября 2004 года, однако в связи с некомплектностью группы C обе команда вышли в основной раунд:  в группу «C», а  в группу «D».

Основной раунд

Группа E

Квалификационный раунд 
  отказалась от участия в турнире,  вышли в основной раунд.

Основной раунд 
 Первоначально планировалось провести игры в группе с 26 30 ноября 2004 года на Каймановых островах, но в связи с разрушениями, вызванными тропическим циклоном, место и время розыгрыша было изменено.

Примечание:  подали протест на тот факт, что три игрока Британских Виргинских островов (Montgomery Butler, Avondale Williams, Venton James) являлись гражданами Сент-Винсента и Гренадин. Случай с Avondale Williams ещё более выдающийся тем, что он уже играл за  в Карибском кубке наций 2001, забив гол в ворота Каймановых островов, а также играл за  против Бермуд в отборочном турнире чемпионата мира по футболу 2002 года.

Группа F

Квалификационный раунд 
  отказалась от участия в турнире,  вышли в основной раунд.

Основной раунд

Первый этап 
  вышла во второй этап без игр.

  вышла во второй этап.

  вышли во второй этап.

  вышла во второй этап.

  вышли во второй этап.

  вышли во второй этап.

Второй этап 

  получила путёвку в финальный турнир.

  получили путёвку в финальный турнир.

  получила путёвку в финальный турнир.

Финальный турнир 

 ,  и  получили путёвки в финальный турнир Золотого кубка КОНКАКАФ 2005.

Лучшие бомбардиры 
9 мячей
  Лутон Шелтон

7 мячей
  Роланд Дин

6 мячей
  Джермейн Хью
  Найджел Пьер
  Корнелл Глен

Примечания

Ссылки 
 КОНКАКАФ
 RSSSF

2005
2005